La Guerre à la maison (The War at Home) est une sitcom américaine diffusée entre 2005 et 2007
 The War at Home est un film documentaire américain réalisé par Glenn Silber en 1979
 The War at Home est un film américain réalisé par Emilio Estevez en 1996